Sainte-Austreberthe steht für:
 Sainte Austreberthe (630?–704), französische Geistliche, siehe Austreberta (Heilige)

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Austreberthe (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime
 Sainte-Austreberthe (Pas-de-Calais),Département Pas-de-Calais